Пётр Муравьёв:
 Муравьёв, Пётр Александрович (1922—2009) — инженер-экономист, писатель и художник.
 Муравьёв, Пётр Иванович (1902—1966) — советский государственный деятель, председатель Ростовского облисполкома.
 Муравьёв, Пётр Петрович (1860—1940) — начальник Главного управления кораблестроения, помощник морского министра Российской империи, адмирал.
 Муравьёв, Пётр Фёдорович (1907—1980) — советский конструктор артиллерийского вооружения.